Олимпи́йская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Олимпийская улица — улица в Видном.
 Олимпийская улица — улица в Волгограде.
 Олимпийская улица — улица в Липецке (Дачный).
 Олимпийская улица — улица в Краснодаре.
 Олимпийская улица — улица в Новосибирске.
 Олимпийская улица — улица в Омске.
 Олимпийская улица — улица в Самаре.
 Олимпийская улица — улица в Саратове.
 Олимпийская улица — улица в Томске (Микрорайон Наука).
 Олимпийская улица — улица в Тюмени.
 Олимпийская улица — улица в Уфе.
 Олимпийская улица — улица в Череповце.
Олимпийская улица - улица в Братске

Крым 
 Олимпийская улица — улица в Севастополе.

Украина 
 Олимпийская улица — улица в Днепре.
 Олимпийская улица — улица в Донецке.
 Олимпийская улица — улица в Запорожье.
 Олимпийская улица — улица в Кропивницком.
 Олимпийская улица — улица в Мариуполе.
 Олимпийская улица — улица в Полтаве.
 Олимпийская улица — улица в Харькове.
 Олимпийская улица — улица в Хмельницком.

Казахстан 
 Олимпийская улица — улица в Алма-Ате.

См. также 
 Олимпийский проспект.

Примечания